В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Азии по футболу среди юношей не старше 19 лет 2018 в Индонезии, который прошёл с 18 октября по 4 ноября 2018.

В окончательные заявки сборных вошли от 18 до 23 игроков, 3 из которых вратари.

Группа A

Индонезия 
Окончательный состав был объявлен 10 октября.

Итог — четвертьфинал

ОАЭ

Катар

Тайвань

Группа B

Япония

Ирак

Таиланд

КНДР

Группа C

Вьетнам

Республика Корея

Австралия

Иордания

Группа D

Саудовская Аравия

Таджикистан 
Окончательный состав был объявлен 9 октября.

Итог — четвертьфинал

Китай

Малайзия

Примечания 

Составы